Osterrade steht für:

 Osterrade, eine Gemeinde im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein
 Osterrade (Bovenau), ein Ortsteil der Gemeinde Bovenau im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein
 das dort gelegene Gut Osterrade

Siehe auch:
 Osterrad
 Osterrath
 Osterode